Соревнования в супергиганте в горнолыжном спорте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 1998 года прошли 16 февраля. Старт в 08:45 местного времени. Местом проведения — Хаппо Оне на курорте Хакуба. 

Температура на старте -3,2°С, на финише — -2,5°С. Снег твёрдый. Старт на высоте 1490 м, финиш на высоте 840 м (вертикальный перепад высот 650 м). Длина трассы 2407 метров, 46 ворот. Постановщик трассы — швед Петер Эндрас. Стартовый протокол состоял из 47 спортсменов, стартовали 45, были классифицированы 37.

Олимпийским чемпионом 1994 года в этой дисциплине являлся немецкий горнолыжник Маркус Васмайер, который завершил карьеру ещё в 1994 году. Чемпион мира 1996 и 1997 годов в этой дисциплине норвежец Атле Скордал также завершил карьеру в 1997 году и не выступал в Японии.

Основным фаворитом был 25-летний австриец Херман Майер, который находился в отличной форме, выиграв все супергиганты в Кубке мира 1997/98 до начала Олимпийских игр. В последнем супергиганте перед Олимпийскими играми, прошедшем в немецком Гармиш-Партенкирхене в начале февраля 1998 года, Майер выиграл с преимуществом в 0,91 сек над Хансом Кнаусом, ставший третьим Лассе Хьюс проиграл Майеру более секунды.

Однако после того, как Майер упал вскоре после старта в скоростном спуске 13 февраля, сделав несколько пируэтов в воздухе и пробив оградительные сетки на трассе, было неясно насколько Херман готов к дальнейшему выступления на Олимпиаде (он отказался от выступления в скоростном спуске в рамках комбинации, который прошёл в тот же день, что и соревнования в чистом скоростном спуске). Как показали соревнования 16 февраля, падение Майера не сказалось на его дальнейших результатах на Играх в Японии.

Майер выиграл с преимуществом в 0,61 сек, второе место поделили Ханс Кнаус и Дидье Кюш. И для Кюша, и для Кнауса эта медаль стала единственной в карьере на Олимпийских играх. Майер же затем выиграл золото в гигантском слаломе там же в Японии, а также две медали на Играх 2006 года в Италии.

24-летний итальянец  неожиданно занял 4-е место, проиграв серебряным призёрам 0,18 сек. Фаттори ни разу не был призёром этапов Кубка мира до декабря 2000 года.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Olympic Winter Games - Men's Super G. 16.02.1998
 Alpine Skiing at the 1998 Nagano Winter Games. Men's Super G
 Hermann Maier Survives Fall To Win Skiing Gold - Nagano 1998 Winter Olympics

Супергигант